Rădăcinești se poate referi la:

Rădăcinești, Vâlcea
Rădăcinești, Vrancea

Vezi și 
 Rădăcină (dezambiguizare)

Toponime românești